«Торентул» () — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из Кишинёва, был основан в 1992 году под названием «Динамо-Кодру». Домашние матчи команда проводила на стадионе «Динамо», который вмещает 2692 зрителей. Все годы своего существования команда провела в Национальном дивизионе — высшей футбольной лиге страны. В 1996 году «Торентул» прекратил своё существование.

История названий 
 1992 — «Динамо-Кодру»
 1992 — «Динамо»
 1993 — «Торентул»

Выступления клуба 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Дивизион
! Место
! И
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! О
! Кубок
|-
|1992
|rowspan=7|Национальный
|align=right |7
|align=right|22||align=right|8||align=right|5||align=right|9
|align=right|30||align=right|23||align=right|21
|align=right|1/8
|-
|1992/93
|align=right |13
|align=right|30||align=right|6||align=right|8||align=right|16
|align=right|31||align=right|49||align=right|20
|align=right|финал
|-
|1993/94
|align=right |7
|align=right|30||align=right|10||align=right|9||align=right|11
|align=right|34||align=right|30||align=right|29
|align=right|1/8
|-
|1994/95
|align=right |10
|align=right|26||align=right|6||align=right|5||align=right|15
|align=right|24||align=right|46||align=right|23
|align=right|1/8
|-
|1995/96
|align=right |13
|align=right|30||align=right|5||align=right|5||align=right|20
|align=right|36||align=right|94||align=right|20
|align=right|1/8
|}

Примечания 

Футбольные клубы Молдавии
Футбольные клубы Молдавии, прекратившие существование
Спорт в Кишинёве